San Xillao puede hacer referencia a:
 San Xillao (Guntín), lugar de la parroquia de Castelo de Pallares, concello de Guntín.
 San Xillao de Tor, parroquia del concello de Monforte de Lemos.
 San Xillao (Ribadeo), lugar de la parroquia de Vilaframil, concello de Ribadeo.
 San Xillao (Junquera de Ambía), lugar de la parroquia de Xunqueira de Ambía, concello de Junquera de Ambía.